Marc Valeri Marcial, poeta romà conegut simplement com a Marcial
 Marcial (metge), metge i anatomista
 Corneli Marcial, tribú militar
 Marcial Pina, jugador del FC Barcelona
 Sant Marcial de Llemotges, bisbe de Llemotges.
 Sant Marcial de Còrdova, soldat màrtir al 304.
 Marcial de Pamplona, bisbe de Pamplona en 693.
 Sant Marcial de Roma, un dels Set Sants Germans.
 Sant Marcial de Saragossa, un dels Màrtirs de Saragossa.